Притулок для серця () — комедійно-романтична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Нацуме Ісаку», про хлопця Ідзумі, вимушеного терпіти неприємне важке життя у комунальній квартирі.

Сюжет 
 1 частина
Ідзумі обібрали до нитки, і тепер він змушений переїхати зі своєї квартири в більш... «доступне» житло». Йому належить жити в зубожілому багатоквартирному комплексі з п'ятьма химерними сусідами, серед яких Харуто - самий дивний, і здається, самий відлюдний господар з усіх, що він коли-небудь зустрічав. Ідзумі нічого не залишається, крім того, як змиритися з усіма неприємностями і зануритися в роботу в надії накопичити достатньо для переїзду в більш пристойне місце. Але з часом сусіди починають подобатися йому все більше і більше, особливо - що, мабуть, несподіваніше за все - Харуто...

 2 частина
Майже цілком присвячена стосункам Момої і Дзіна. Про те, як вони познайомилися і розвивалися їх стосунки.

Персонажі 
 Харуто Кавамура — темноволосий і темноокий, таємничий, небагатословний та дивний. 21 рік, студент. Постійно читає книги (принаймні ходить з книгою). Харуто асоціальний. Тому, він не відвідує цирульні. Тому, всякий раз, коли йому треба підстригтися, він просить допомоги в когось з сусідів.
 Ідзумі Кейтаро — світловолосий (русий) веселий хлопець, що увесь час думав лише про свою кар'єру.
 Комія Дзін і Момота — два хлопця, які живуть навпроти квартири-кімнати Ідзумі. Пов'зані стосунками. Комія дуже високий і має недовге чорне волосся, а Момо - світле і нижче за свого хлопця. Момо працює фармацевтом у клініці по сусідству. Йому 28 років, а Комія, - будівельник. Йому 26 років. Вони давно разом, але приховують від інших співмешканців свої стосунки, хоча про них усі знають.
 Осімо Аяно — сусідка Ідзумі, працює моделлю. Світле волосся. 20 років.
 Хадзюкі Юі — співмешканка Аяно, працює у офісі. Має темне волосся.

Див. також 
 False Memories
 One Piece dj- 24 Hours
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga»  
 Манґа на сайті «mangahere»  
 Манґа на сайті «mangaupdates»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Нацуме Ісаку